Колмогорово — название нескольких населённых пунктов в России:
 Колмогорово — село в Яшкинском районе Кемеровской области.
 Колмогорово — деревня в Енисейском районе Красноярского края.